

Bovenzijde of het meest kenmerkende deel 
 Top (berg), de hoogste punt van een berg
 Top (meetkunde) punt van meetkundige figuren
 Topje, bovenkleding meestal gedragen door vrouwen en meisjes
 Topleveldomein, een extensie van een Uniform Resource Locator (URL)
 Top-down design en bottom-up design, een software-ontwerpmethode
 Zie ook: Hoogtepunt (doorverwijspagina)

Leiding, belang en dominantie 
 (algemeen:) het hoogst bereikbare, zie Ambitie, ook als voorvoegsel (zoals 'topprestatie', 'topatleet' etc.)
 Topconferentie, een belangrijke conferentie of ontmoeting tussen leiders
 Management, de leiding of het hoogste echelon in een bedrijf
 Top, bottom en versatile, seksuele rollen
 Top (bdsm), een seksuele rol
 de top van een stack, zie Gitaarversterker

Lijsten en hitparades 
 Hitparade
 Toppop, een Nederlands hitparade-tv-programma
 Top of the Pops, een Engels hitparade-tv-programma
 Top 10 (doorverwijspagina)
 Top 50 (doorverwijspagina)
 Nederlandse Top 40
 Top 100 (doorverwijspagina)
 Top 538, benaming voor drie hitlijsten van Radio 538
 Top 2000 (Nederland)
 Top 1000 (doorverwijspagina)

TOP 
 KV TOP (Sassenheim), een korfbalvereniging uit Sassenheim
 KV TOP (Arnemuiden), een korfbalvereniging uit Arnemuiden
 Toeristisch Overstappunt, een knooppunt van toeristische routes
 FC Oss, een voetbalclub, voorheen TOP en TOP Oss genaamd
SV TOP, amateurtak van FC Oss
 Tower of Power, een Amerikaanse soul-, funk- en rhythm-and-bluesgroep
 TOP (album), een muziekalbum van Tower of Power uit 1993
 Rechtbank voor openbare orde (1963-1977, Spaans: Tribunal de Orden Público), een uitzonderingsrechtbank tijdens de dictatuur in Spanje
 TOP-regeling, Tijdelijke Ondernemersplaatsen, een Regeling van de Universiteit Twente bij opstart bedrijf (sinds 1984)

Diversen 
 Top Gear (1977), een voormalig tv-programma van de BBC
 Top Gear (2002), een tv-programma van de BBC
 Top Gear Magazine, een autoblad, gebaseerd op dit tv-programma
 Top Spin, een computerspel
 Top End, een deel van Australië
 Top Gun, een film uit 1986
 Four Tops, een Amerikaanse Motownsoulgroep
 ZZ Top, een Amerikaanse southernrockband
 Topquark, een elementair deeltje
 Top (tijdschrift), een Vlaams tijdschrift voor de jeugd
 Top (zeilboot), een type open zeilboot
 Top bronnen, bottelarij in Nederbrakel